Le qualificazioni del singolare maschile del Rogers Cup 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Rogers Cup  2009 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Juan Carlos Ferrero (Qualificato)
 Julien Benneteau (Qualificato)
 Andrej Golubev (ultimo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
 Jan Hernych (Qualificato)
 Ernests Gulbis (ultimo turno)
 Kevin Kim (primo turno)

 Josselin Ouanna (ultimo turno)
 Nicolás Lapentti (primo turno)
 Rajeev Ram (primo turno)
 Michaël Llodra (ultimo turno)
 Jesse Levine (Qualificato)
 Sébastien de Chaunac (primo turno)
 Alejandro Falla (primo turno)

Qualificati 

 Juan Carlos Ferrero
 Julien Benneteau
 Jesse Levine
 Milos Raonic

 Jan Hernych
 Alejandro Falla
 Alex Bogomolov, Jr.

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Rogers Cup 2009
ATP World Tour 2009